Гран-при ФИДЕ 2008—2009 — серия из 6 шахматных турниров, которые являются частью отборочного цикла к первенству мира 2011 года, проводимые под эгидой ФИДЕ.

Победитель Гран-при играет матч, состоящий из 8 партий, в 2010 году против победителя кубка мира 2009 года. Победитель этого матча становится претендентом на первенство мира 2011 года.

Регламент 
 Контроль времени: 120 минут на первые 40 ходов, на следующие 20 ходов 60 минут и 15 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 61-го.

Игрокам запрещается говорить между собой во время игры и предлагать ничьи.

Призы
При дележе мест пункты будут разделены поровну.

Квалификанты 
1.1 Оба участника финала чемпионата мира 2008 (Владимир Крамник, Вишванатан Ананд) и матча претендентов 2009 (Веселин Топалов, Гата Камский).

1.2 Кроме победителя кубка мира 2007 (Гата Камский), последующие три игрока: Алексей Широв, Сергей Карякин и Магнус Карлсен.

1.3 Семь игроков выбраны по среднему рейтингу на январь и октябрь 2007. ФИДЕ опубликовала список из 25 шахматистов в соответствии формулировке. Первые семь шахматистов (кроме тех которые уже квалифицировались по другим пунктам), квалифицировались автоматически:

ФИДЕ сообщило, что первые четыре места зарезервированы:

1.4 Президент ФИДЕ мог номинировать одного игрока, который стоял не ниже 40 позиции в мировом рейтинговом листе на октябрь 2007 года. Если квалифицированные игроки (из 1.1) отказывались участвовать, то президент мог номинировать игроков из различных стран.

1.5 Шесть принимающих городов могли номинировать по одному игроку с рейтингом не менее 2550 в последнем рейтинговом листе. Если в городе нет игрока с подходящим рейтингом, тогда приглашается игрок с самым высоким рейтингом из федерации, при условии, что его рейтинг не менее 2500.

Каждый участник принимает участие в четырёх турнирах.

Победители

Результаты 
После пяти турниров Левон Аронян квалифицировался первым в турнир претендентов. Вторым квалифицировался Теймур Раджабов, что стало известно только после окончания последней партии в 6-м Гран-при.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт FIDE Grand Prix
 Regulations for the 2008 - 2009 FIDE Grand-Prix